Menso Johannes Menso (burgemeester), een burgemeester van Rhenen.
Menso Johannes Menso (atleet), een atleet die deelnam aan de Olympische Spelen van 1924.